Системное время:
 Системное время — время, отсчитываемое компьютерным устройством
 Системное время в имитационном моделировании — величина, имитирующая реальное время моделируемой системы